Il Queen's Club Championships 2001 (conosciuto pure come Artois Championships per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sull'erba. 
È stata la 99ª edizione del Queen's Club Championships, 
che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2001.
Si è giocato al Queen's Club di Londra in Inghilterra, dall'11 al 17 giugno 2001.

Campioni

Singolare 

 Lleyton Hewitt ha battuto in finale  Tim Henman 7–6 (7–3), 7–6 (7–3)

Doppio 

 Bob Bryan /  Mike Bryan hanno battuto in finale  Eric Taino /  David Wheaton 6–3, 6–2

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Tour 2001